Pylaisiella är ett släkte av bladmossor. Pylaisiella ingår i familjen Hypnaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pylaisiella